UEFA Champions League 2010-11 var den 56. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold og den anden udgave under den nyeste kvalifikationsformat. Finalen blev spillet 28. maj 2011 på Wembley Stadium i London, England.

FC København kvalificerede sig som det første dansk hold sig til ottendedelsfinalerne via en andenplads i gruppespillet.

Lodtrækningsdatoer 
Alle lodtrækninger blev afholdt i UEFA's hovedkvarter i Nyon, Schweiz med mindre andet er nævnt.

Holdene

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 
Her deltog 4 klubber:
 De 4 mesterskabsklubber fra land 50-53.

|}
 Kampen blev aldrig spillet grundet kraftig regnvejr. Skrivebordsresultat.

Anden kvalifikationsrunde 
Her deltog 34 klubber:
 De 2 vindere fra første kvalifikationsrunde.
 De 32 mesterskabsklubber fra land 17-49 (undtaget Liechtenstein).

|}

Tredje kvalifikationsrunde 
Her deltog 30 klubber:
 De 17 vindere fra anden kvalifikationsrunde.
 De 3 mesterskabsklubber fra land 14-16.
 Nummer 2 fra de hjemlige ligaer fra land 7-15.
 Nummer 3 fra den hjemlige liga fra land 6.

Mesterhold:

|}
Lavere placerede klubber:

|}
 De 15 tabere fortsatte i Europa League play-off-kampene.

Play-off 
Her deltager 20 klubber:
 De 10 vindere fra tredje kvalifikationsrunde for mesterhold.
 De 5 vindere fra tredje kvalifikationsrunde for lavere placerede klubber.
 Nummer 3 fra de hjemlige ligaer fra land 4-5.
 Nummer 4 fra de hjemlige ligaer fra land 1-3.

Mesterhold:

|}
Lavere placerede klubber:

|}
 De 10 tabere går i Europa League gruppespillet.

Gruppespil 

Her deltager 32 klubber:
 De 10 vindere fra play-off-kampene.
 Mesterskabsklubben fra land 1-13.
 Nummer 2 fra land 1-6.
 Nummer 3 fra land 1-3.

Seedning 

FM Forsvarende mester
m Kvalificeret gennem mesterskabsvejen 
n Kvaificieret gennem ikke-mesterskabsvejen

Grupperne

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Slutspil 

Kampene spilles som dobbeltkampe, undtagen finalen som spilles på Wembley Stadium i London

Overblik

Ottendedelsfinaler 

|}

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale

Statistik 
Topscorere og topassistere (kun gruppespil og slutspil) er som følger:

Topscorere 

Kilde:

Topassistere

Referencer

Se også 
 UEFA Europa League 2010-11